RE20 steht für
 Electro-Voice RE20, Mikrofon
 Renault RE20, Automobil 

Abkürzung